Alcolapia – rodzaj endemicznych, słodkowodnych ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). 

Ryby z tego rodzaju występują tylko na terenie Afryki Wschodniej, w Kenii i Tanzanii w jeziorach o wysokoim stężeniu zasadowym, dochodzącym do 10,5 pH: Nakuru, Magadi i Natron. Ma to związek z wysoką temperaturą wody, w niektórych miejscach dochodzącą nawet do 40 °C. 

Są to gatunki dorastające do 20 cm długości. Niektóre z nich (Alcolapia grahami i A. alcalica) są narażone na wyginięcie.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:
 Alcolapia alcalica 
 Alcolapia grahami 
 Alcolapia latilabris 
 Alcolapia ndalalani

Przypisy 

Tilapiini
Zwierzęta Afryki